Сосно́вка — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Болгатовской волости.

География 
Расположена на северо-западном побережье пруда Ижгожка и берегу реки Изгожка, в 15 км к востоку от города Опочка и в 12 км к юго-западу от деревни Болгатово.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 48 человек.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Любимовской волости с центром в д. Лаптево.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района